Marc Penxten, Belgisch ondernemer en politicus
 Regi Penxten, Belgisch dj en producer

Nederlandse of Vlaamse achternaam